Laserpitium — название растений семейства зонтичные:

 Ботаническое латинское название рода гладыш.
 Несистематическое латинское название, которое может относиться к одному из двух растений:
 сильфий (скорее всего, вымершего и принадлежавшего к роду ферула)
 .